Piopardo ou pio-pardo é um termo típico da região do Entre Douro e Minho, em Portugal, mas também conhecido no Brasil, equivalente ao que se chama gambozino noutras partes: um animal ou criatura irreal, imaginário, de que se fala a alguém (em geral alguém pouco experiente em caça ou pesca, que se vai iniciar), para enganá-lo e dele se zombar. 

Na Galiza, os seres equivalentes são conhecidos por biosbardos.

Referências

Mitologia portuguesa